Autobiographie d'un amour est un roman d'Alexandre Jardin paru en 1999 chez Gallimard, qui s'inspire notamment des théories du professeur Milton H. Erickson.

Synopsis 
Autobiographie d'un amour raconte l'histoire d'Alexandre Rivière et de sa femme. Un jour, réalisant que sa femme n'était plus heureuse avec lui et qu'elle avait même tenté de se supprimer, il décide de partir. Ce départ apportera bien des tourments à sa femme...

Liens externes 
 Autobiographie d'un amour sur le site de l’éditeur Gallimard
 Notice bibliographique sur le site Bibliothèque nationale de France

Roman français paru en 1999
Roman d'Alexandre Jardin